Štětka může být:

 štětka (nástroj) – pracovní nástroj pro natírání, malování a nanášení různých látek na plochu – nebo nástroj pro úklid a umývání
 malířská štětka
 holičská štětka
 kominická štětka
 kuchyňská štětka
 záchodová štětka
 štětka (rod) – rod rostlin Dipsacus
 štětka planá – pichlavá rostlina s latinským názvem Dipsacus fullonum
 Štětka (příjmení) –  české příjmení
 součást mysliveckého klobouku
 nadávka – slangový pejorativní výraz pro prostitutku, prodejnou ženu, osobu ženského pohlaví lehčích mravů
související pojmy
 štětec
 kartáč

Externí odkazy